Löbau bezeichnet:
 Löbau (obersorbisch Lubij), Große Kreisstadt im Landkreis Görlitz
 Lubawa (deutsch Löbau in Westpreußen), Stadt in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Löbau ist der Nachname folgender Personen:
 Eva Löbau (* 1972), deutsch-österreichische Schauspielerin